Het ATP-toernooi van München 2001 (met de officiële naam BMW Open) werd gespeeld van 30 april tot en met 6 mei 2001. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos in de Duitse stad München.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

München
ATP-toernooi van München